Darlene Hard ha battuto in finale Maria Bueno 6-4, 10-12, 6-4.

Teste di serie 

 Maria Bueno (finale)
 Ann Haydon (quarti di finale)
 Christine Truman (semifinali)
 Darlene Hard (Campionessa)

 Karen Hantze (terzo turno)
 Jan Lehane (quarti di finale)
 Christine Truman (quarti di finale)
 Nancy Richey (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1960